Kersten peut faire référence à : 

 Ben Kersten (né en 1981), coureur cycliste sur piste australien.
 Britt Kersten (née en 1939), chanteuse allemande.
 Dagmar Kersten (née en 1970), gymnaste artistique est-allemande.
 Felix Kersten (1898-1960), masseur thérapeutique finlandais
 Ina Kersten (née en 1946), mathématicienne allemande.

Voir aussi 
 Kersten Thiele (né en 1992), coureur cycliste allemand.
 Kersten Neisser (née en 1956), rameuse d'aviron est-allemande.
 Office Kersten Geers David Van Severen, agence d'architectes belges.

 Johann Christian Kerstens (1713-1802), médecin allemand.
 Benny Kerstens (né en 1983), footballeur néerlandais.